Chris Ramsey puede referirse a:
Chris Ramsey (futbolista) (nacido en 1962), exfutbolista.
Chris Ramsey (comediante) (nacido en 1986), comediante y actor británico.